{{DISPLAYTITLE:C9H12}}
De molecuulformule C9H12 kan staan voor:
 Cumeen
 Mesityleen (1,3,5-trimethylbenzeen)
 n-propylbenzeen
 1,2,4-trimethylbenzeen
 (4,4,4,4)fenestraan (een fenestraan)